Olmi ist der Familienname folgender Personen:
 Corrado Olmi (1926–2020), italienischer Schauspieler
 Ermanno Olmi (1931–2018), italienischer Filmregisseur und Kameramann

 Renato Olmi (1914–1985), italienischer Fußballspieler
 Véronique Olmi (* 1962), französische Schriftstellerin
 Vigilio Mario Olmi (1927–2019), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Brescia